Il singolare del torneo di tennis Odlum Brown Vancouver Open 2005, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Dudi Sela che ha battuto in finale Paul Baccanello 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Lu Yen-Hsun (semifinali)
 Jan-Michael Gambill (primo turno)
 Ramón Delgado (primo turno)
 Andy Murray (quarti di finale)

 Alex Bogomolov, Jr. (secondo turno)
 Noam Okun (secondo turno)
 Chris Guccione (primo turno)
 Brian Vahaly (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Odlum Brown Vancouver Open 2005